Холод — может употребляться в одном из значений:
 Холод — сравнительно низкая температура воздуха по отношению к более тёплому времени (месту) или к обычным условиям для данного времени (места).
 Холод — физиологическое ощущение, обычно возникающее вследствие того, что температура окружающей среды значительно ниже того уровня, при котором организм ощущающего может успешно функционировать. Для человека таковой уровень обычно близок к двадцати градусам Цельсия. Его не следует путать с собственной температурой человеческого тела, которая обычно равняется 36,6 по Цельсию.
 Холод — в психологии безучастное отношение к кому-нибудь (чему-нибудь), равнодушие, неприятное впечатление, чувство отчуждённости.
 «Холод» — гиперзвуковая летающая лаборатория. По существу, летающий стенд со всеми необходимыми автоматическими системами: подачи топлива, управления режимами испытаний и измерения параметров ГПВРД.

Фамилия 
 Холод, Артём Олегович (род. 2000) — украинский футболист.
 Холод, Валентин Васильевич (1936—2018) — председатель Государственной комиссии Военно-Морского Флота, Герой Советского Союза.
 Холод, Григорий Иванович (1903—1977) — Герой Советского Союза.
 Холод, Михаил Мефодиевич (1923—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Холод, Тимофей Алексеевич (1898—1944) — Герой Советского Союза.

География 
 Холод — река в Румынии.

Искусство 
 
 «Холод» — рассказ Говарда Лавкрафта.
 «Холод» — альбом латвийского рэп-исполнителя Johnyboy.
 «Холод» — российское интернет-СМИ.

См. также 

 
 Холодова
 Капитан Холод
 Международный институт холода
 Полюсы холода
 
 
 Холодовая травма
 Институт холода, криотехнологий и экоэнергетики имени В. С. Мартыновского Одесской национальной академии пищевых технологий
 Сервис-Холод-Смена